Murawjow-Amurski hat folgende Bedeutungen:

 ein russischer Generalgouverneur, siehe Nikolai Nikolajewitsch Murawjow-Amurski
 eine Halbinsel im russischen Fernen Osten, siehe Murawjow-Amurski-Halbinsel